Zac Rinaldo (né le  à Mississauga situé dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 

Le , il est échangé aux Bruins de Boston contre un choix de troisième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2017.

Statistiques 

| 2006-2007 || Red Wings de Hamilton || LHPJO || 44 || 16 || 16 || 32 || 193 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO || 63 || 7 || 7 || 14 || 191 || 4 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2008-2009 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO || 34 || 6 || 7 || 13 || 112 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Knights de London || LHO || 22 || 4 || 13 || 17 || 89 || 8 || 1 || 1 || 2 || 26
|-
| 2009-2010 || Knights de London || LHO || 34 || 8 || 7 || 15 || 148 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Colts de Barrie || LHO || 26 || 2 || 8 || 10 || 107 || 4 || 2 || 0 || 2 || 11
|-
| 2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 60 || 3 || 6 || 9 || 331 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Flyers de Philadelphie || LNH || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2011-2012 || Flyers de Philadelphie || LNH || 66 || 2 || 7 || 9 || 232 || 5 || 0 || 0 || 0 || 48 
|-
| 2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 4 || 1 || 1 || 2 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 31 || 2 || 3 || 5 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Flyers de Philadelphie || LNH || 32 || 3 || 2 || 5 || 85 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Flyers de Philadelphie || LNH || 67 || 2 || 2 || 4 || 153 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Flyers de Philadelphie || LNH || 58 || 1 || 5 || 6 || 102 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Boston || LNH || 52 || 1 || 2 || 3 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 2 || 0 || 0|| 0 || 12 || - || - || -|| - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH || 29 || 5 || 2 || 7 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 53 ||5 ||2 ||7 ||44 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 23 || 1 ||2 || 3 ||20 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 3 || 0 ||1 || 1 ||6 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH || 19 || 3 ||2 || 5 ||34 ||5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2019-2020 || Heat de Stockton || LAH || 14 || 0 ||7 || 7 ||20 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -

| 374 || 18 || 24 || 42 || 758 || 19 || 0 || 0 || 0 || 68

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Knights de London
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton